Holmquist ist der Familienname folgender Personen:

 Ivar Holmquist (1879–1954), schwedischer Sportfunktionär
 Joakim Holmquist (* 1969), schwedischer Schwimmer 
 Olle Holmquist (1936–2020), schwedischer Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Scott Holmquist, amerikanisch-französischer Konzeptkünstler

Siehe auch:
 Holmqvist